Сент-Еньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сент-Еньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сент-Еньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Еньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Сент-Еньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сент-Еньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан